Lista di città del Kenya.

Lista

Altri progetti 

Centri abitati del Kenya
Kenya